Николай Абутков: Абутков, Николай Владимирович (1873—1920) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.
 Абутков, Николай Григорьевич (1833—1859) — русский художник.